

Patronyme 
 Walter Sickert (1860-1942), peintre anglais.

Toponyme 
 Sickert, commune française du Haut-Rhin